Veliki Badić je naseljeno mjesto u općini Bosanska Krupa, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Unsko-sanskoj županiji
Bosanska Krupa